Sevilla La Nueva är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Sevilla La Nueva ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sevilla La Nueva är huvudsakligen platt. Sevilla La Nueva ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Sevilla La Nueva. Runt Sevilla La Nueva är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Móstoles,  km öster om Sevilla La Nueva. Omgivningarna runt Sevilla La Nueva är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid